Miejscowości w USA:
 Bayport – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Hernando
 Bayport – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Washington
 Bayport – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk